Raccoon bezeichnet:
 Raccoon (Kentucky), gemeindefreies Gebiet im Pike County (Kentucky)
 Raccoon (Indiana), gemeindefreies Gebiet im Putnam County (Indiana)
 Swedesboro, bis 1765 Raccoon
 Waschbär in der englischen Sprache

Siehe auch:
 Raccoon Creek
 Raccoon Key
 Raccoon Island
 Raccoon River
 Raccoon Township
 Die Raccoons